Фотовища или Фотовище може да се отнася за:
 Огняново, старо име Фотовища, България.
 Фотовища, на гръцки Агия Параскеви, село в дем Доксат, Гърция.

Вижте също 
 Фотинища, село в Костурско, Гърция.
 Фотилово, село в Драмско, Гърция.